Dies ist der Medaillenspiegel der Leichtathletik-Europameisterschaften 2022, welche vom 15. August bis zum 21. August 2022 in München stattfanden. Bei identischer Medaillenbilanz sind die Länder auf dem gleichen Rang geführt und alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 European Athletic Association: Offizieller Bericht (PDF-Datei; 73,6 MB) (englisch)
 munich2022.com: Medaillenspiegel München 2022
 kicker.de: Medaillenspiegel München 2022

2022
Medaillenspiegel